Kameyama peut faire référence à :
 l'Empereur Kameyama (1249–1305),  du Japon ;
 Go-Kameyama (1347–1424),  du Japon ;
 Kameyama, ville de la Préfecture de Mie au Japon.
 Kameyama-juku, ancienne station du Tōkaidō située dans l'actuelle ville de Kameyama